Mastrancho puede referirse a:
El nombre común de la planta Anthriscus sylvestris.
El nombre común de la planta Chaerophyllum aureum.
El nombre común de la planta Conium maculatum.
El nombre común de la planta Mentha longifolia.
El nombre común de la planta Mentha suaveolens.
El nombre común de la planta Rumex obtusifolius